John Isner era il detentore del titolo ed è riuscito a difenderlo superando in finale Dudi Sela per 6-3, 6-4.

Teste di serie
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  John Isner (campione)
  Kevin Anderson (secondo turno)
  Gaël Monfils (ritirato per infortunio)
  Vasek Pospisil (quarti di finale)
  Radek Štěpánek (ritirato per infortunio)

 
<li>  Denis Istomin (secondo turno)
<li>  Lu Yen-Hsun (secondo turno)
<li>  Marinko Matosevic (quarti di finale)
<li>  Sam Querrey (secondo turno)

Qualificati 

  Steven Diez (primo turno)
  Illja Marčenko (secondo turno)

<li>  Michael Venus (secondo turno)
<li>  John-Patrick Smith (primo turno)

Lucky Loser

  Thiemo de Bakker (quarti di finale)
  Alex Kuznetsov (primo turno)

<li>  Rajeev Ram (primo turno)

Wildcard

  Robby Ginepri (secondo turno)
  Ryan Harrison (primo turno)

<li>  Nathan Pasha (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 
 

BB&T Atlanta Open 2014
ATP World Tour 2014